Augustine Dunn, né le  en France) est un chanteur, acteur, compositeur et leader du groupe tchèque The Silver Spoons, qui a sorti la chanson He´s Got My Money Now en 2018.

Biographie 

Il a déménagé en république tchèque avec ses parents et ses cinq frères et sœurs à l'âge de neuf ans. À son arrivée en République tchèque, il est retourné à l'école tchèque et a continué pendant quelque temps à suivre des cours en français à distance. Il étudie  à la faculté des sciences humaines de l'Université Charles de Pragues.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en octobre 1993
Participant au Concours Eurovision de la chanson pour la Tchéquie
Chanteur français du XXIe siècle
Chanteur tchèque
Pages avec des traductions non relues